Pergine puede referirse a:
 Pergine Valdarno, localidad italiana de la provincia de Arezzo, región de Toscana.
 Pergine Valsugana, localidad y comune italiana de la provincia de Trento, región de Trentino-Alto Adigio.